Kaberle ist der Familienname folgender Personen:

 Tomáš Kaberle (* 1978), tschechischer Eishockeyspieler